

Œuvres

Romans 
 Le Bossu, roman-feuilleton de cape et d'épée de Paul Féval, publié en 1858 ;
 François le bossu, roman de la comtesse de Ségur, à partir de en 1864.

Films 
 Le Bossu d'André Heuzé (1912) ;
 Le Bossu (1923) ;
 Le Bossu de Jean Kemm (1925) ;
 Le Bossu de René Sti (1934) ;
 Le Bossu de Jean Delannoy (1944) ;
 Le Bossu d'André Hunebelle (1959) ;
 Le Bossu de Rome de Carlo Lizzani (1960) ;
 Le Bossu de Philippe de Broca (1997) ;
 Lagardère, téléfilm de Henri Helman (2003).

Jeu vidéo 
 Le Bossu, un jeu vidéo pour Game Boy sorti en 1992.

Patronyme 
Le Bossu est un nom de famille ou un surnom notamment porté par :
 Conrad II le Bossu, duc de Silésie aux  et début du  siècles ;
 Ladislas le Bossu () ;
 Pépin le Bossu, fils de Charlemagne, aux  et début du  siècles ;
 René Le Bossu (1631-1680).

Voir aussi 
 

Patronyme français